Saget bezeichnet:
 Saget (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Adour

Saget ist der Name von:
 Bob Saget (1956–2022), US-amerikanischer Schauspieler und Stand-up-Comedian
 Jean Robert Saget, haitianischer Botschafter
 Nissage Saget (1810–1880), haitianischer Politiker und Präsident von Haiti
 Peter Saget (1859–1933), deutscher Journalist und Schriftsteller